Не́лсон Оливе́йра (): Оливейра, Нелсон (род. 1989) — португальский шоссейный велогонщик.
 Оливейра, Нелсон (род. 1991) — португальский футболист.
 Оливейра, Нелсон де (род. 1966) — бразильский писатель, филолог и эссеист.